Crinigera är ett släkte av svampar. Crinigera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Crinigera